Als Geologische Dienste werden bezeichnet:
 in Deutschland die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
 und die geologischen Landesämter der Bundesländer
 in Österreich die Geologische Bundesanstalt (GBA)
 in der Schweiz das (frühere) Bundesamt für Wasser und Geologie (BWG), nun in Zuständigkeit von Swisstopo.

Siehe auch:
 Geological Survey, für Behörden mit vergleichbaren Aufgaben in englischsprachigen Ländern